Ша́йдер () — прізвище німецького походження. Відомі носії:
 Тімо Шайдер (; 1978) — німецький гонщик.
 Рой Шайдер (; 1932—2008) — американський актор театру і кіно.

Німецькі прізвища